Febvre () est un patronyme français, ainsi qu'un toponyme, qui peuvent faire référence à :

Patronyme 
 Frédéric Febvre (1833 - 1916), acteur français
 Lucien Febvre (1878 - 1956), historien français ;
 Pierre Andoche Febvre (1773 - 1854), homme politique français ;
 Roselyne Febvre, journaliste française travaillant à France 3.

Toponyme 
 Baie-du-Febvre, municipalité du Québec, située dans la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.

Voir aussi 
 
 
 
 
Homonymie de patronyme